Toumba peut désigner :

 Toumba, surnom d'Aboubacar Sidiki Diakité, un militaire guinéen.
 Le stade Toumba, un stade de football situé dans le quartier du même nom, à Thessalonique, en Grèce.
 Toumba Madjari, un village du Néolithique situé près du centre de Skopje, en République de Macédoine.
 Toumba, nom donné au troisième enfant chez les Kada, peuple Guidar

Notes et références